Аргытгын  ( — «узкое озеро») — топоним (тип: лимноним) в России чукотского происхождения.

Чукотский автономный округ 
 Аргытгын — озеро, исток р. Аргытгыпэльгын, координаты 66°08' с. ш. 175°26' з. д., код ГКГН 789356.
 Аргытгын — гора, юго-западнее г. Мощная, координаты 66°06' с. ш. 175°26' з. д., код ГКГН 789425.
 Аргытгын — река, впадает в оз. Медвежье (Межгорное), координаты 65°42' с. ш. 176°36' з. д., код ГКГН 789894.
 Аргытгын — озеро, на реке Аргытгын, координаты 65°45' с. ш. 176°38' з. д., код ГКГН 789929.

См. также

Примечания